Саудовская лига 1991/1992 () — 16-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался в 1991 году и завершился 29 мая 1992 года.

Клубы

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1991/1992
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1991 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992